Violent Starr est un film allemand réalisé par , en attente d'une date de sortie.

Synopsis 

Violent Starr est une pirate de l'espace. Elle devient un héroïne grâce à un artefact d'un guerrier légendaire. Elle se bat contre le Godmichael, une énorme tête diabolique qui flotte dans l’espace.

Fiche technique 
 Titre international : Violent Starr
 Réalisation : 
 Scénario : Oliver Tietgen, Matti Schindehütte
 Producteur : Oliver Tietgen, Matti Schindehütte
 Monteur : Oliver Tietgen, Matti Schindehütte
 Société de production : Violent Starr Prod., Boesewicht Film, majuschi
 Pays de production : 
 Langue d'origine : anglais
 Genre : fantasy, horreur, science-fiction
 Durée :  ()
 Date de sortie : 2023

Distribution 
 Bianca Bradey : Violent Starr
 Michael Berryman : The Godmichael
 Jerry Kwarteng : Kromon Rao
 Peter Cosgrove : Krueger
  : Général Urs
 Jasna Kohoutova : Vorona
 Grayson James Matthews : New Guy
 René Wiesner : Lorrek
 Gustav Ljungdahl
 Adrian Dittus : Mantas
 Jannika Jira : Deva
 Jarryd Alexander Haynes
 Kim Sønderholm : Father of Violent Starr
 Jörg Wischnauski
 Elmar Podlasly
 Nina Lauterbach
 Jan Stefan Kähler : Lorrek
 Emilia Wellbrock : Rashee
 Luigi Cozzi

Production 

Le tournage a lieu HafenCity et The Imperial Lasertag Academy (studio), Hambourg en Allemagne.

Notes et références

Liens externes 
 

Film allemand dont la sortie est prévue en 2023
Film de fantasy allemand
Film d'horreur allemand
Film de science-fiction allemand
Lesbianisme au cinéma
Film tourné à Hambourg
Film en anglais